Lukács Miklós
Lukács Miklós (1905–1986) Kossuth-díjas karmester
Lukács Miklós (1977) cimbalomművész
Lukács Miklós (?) műsorvezető
Lukáts Miklós
Lukáts Miklós (1946–2022) politikus, az Antall-kormány államtitkára